Warren se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew D.Warren
 William Warren